Označení USS Bonhomme Richard nebo USS Bon Homme Richard nesla v historii amerického námořnictva čtyři plavidla:
 USS Bonhomme Richard (1765), fregata Continental Navy sloužící v roce 1779, v letech 1766–1779 francouzská obchodní loď Duc de Duras
 USS Yorktown (CV-10), letadlová loď třídy Essex sloužící v letech 1943–1970, do roku 1942 stavěná jako USS Bon Homme Richard
 USS Bon Homme Richard (CV-31), letadlová loď třídy Essex sloužící v letech 1944–1971
 USS Bonhomme Richard (LHD-6), vrtulníková výsadková loď třídy Wasp sloužící od roku 1998